Petrowitschi (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Petrowitschi (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Petrowitschi (Primorje), in der Region Primorje
 Petrowitschi (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Petrowitschi (Smolensk), in der Oblast Smolensk